Сборная Мальты по шахматам представляет Мальту на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Мальтийская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2251 (1986).

Шахматные олимпиады

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 

Чаще других за сборную на шахматных олимпиадах выступал Генри Камиллери (13 раз)

Достижения

Индивидуальный зачёт 

Выступая на шахматных олимпиадах, два мальтийских шахматиста удостоились медали в личном зачёте:
Джеффри Борг:  1-я доска (1984)
Эндрю Борг:  резервная доска (1980)

Вторая сборная 
На домашней шахматной олимпиаде 1980 года за Мальту помимо основной играла также вторая сборная страны. Она набрала столько же очков, сколько и основная команда (25½ из 56), но её результаты не учитывались при распределении мест.

Примечания

Ссылки 

Ш
М
Шахматы на Мальте